Филимоновы — дворянские роды.

Существует четыре дворянских фамилии Филимоновых:

1. Потомство Михаила Прушанина, выехавшего из Пруссии в начале XIII века. Род внесён в Бархатную книгу. Род угасший.

2. Филимоновы, предки которых служили Российскому Престолу дворянские службы в разных чинах, и жалованы были в 1672 и других годах поместьями (Гербовник. Часть VI. № 100. Смоленская губерния).

3. Иван, Василий и Гурий Филимоновы, находясь в первостатейном купечестве, производили оптовую заграничную торговлю и служили по выборам градского общества. Высочайше утвержденным 27 января 1842 года мнением Государственного Совета, они, Филимоновы, за заслуги предков их, возведены в дворянское достоинство, на которое 6 февраля 1848 года пожалован им диплом (Гербовник. Часть XI. № 71 Курская губерния).

4. Дмитрий Филимонов, надворный советник — дипломный герб пожалован 22 апреля 1860 г.

Описание гербов 
Дворян Смоленской губернии:

Щит, разделённый диагонально к правому верхнему углу золотою полосою, имеет левую сторону зелёного, а нижнюю чёрного цвета, в коих изображён золотой олень, скачущий налево, у которого средина на полосе вид свой переменяет в чёрный цвет. Щит увенчан дворянским шлемом с дворянскою на нём короною и с страусовыми перьями. Намёт на щите зелёный и чёрный, подложенный золотом. Герб внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 100.

Дворян Курской губернии:

В золотом поле червлёный пояс, обременённый тремя золотыми о шести лучах звездами. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: чёрное орлиное крыло. Намёт червлёный с золотом. Герб внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 71.

Дипломный герб, пожалованный надворному советнику Дмитрию Филимонову:

В голубом щите серебряная подкова шипами вниз. Над ней золотой равноконечный с широкими концами крест, окружённый золотым стенным кругом. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник — встающая борзая вправо с красными глазами и языком. Намёт голубой, подложен справа серебром, слева золотом.

Известные представители 

 Филимонов Яков Яковлевич — стряпчий (1683), стольник (1686-1692).

Примечания

Литература 
 Бархатная книга, глава 15
 Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 100
 Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 71
 Часть 20 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр. 61
 Курская энциклопедия. Составитель Гойзман Ш. Р., Курск 2004—2011

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени